Wahlkreis Erzgebirge steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Erzgebirge 1
 Wahlkreis Erzgebirge 2
 Wahlkreis Erzgebirge 3
 Wahlkreis Erzgebirge 4
 Wahlkreis Erzgebirge 5